Erebus – görög isten
 Erebus – James Clark Ross egyik hajójának neve
 Erebus – egy antarktiszi vulkán
 Erebus – kráter a Mars bolygón